Павел Зинченко:
 Зинченко, Павел Иванович (1927—2005) — советский металлург, Герой Социалистического Труда (1971).
 Зинченко, Павел Михайлович (род. 1922) — полный кавалер ордена Славы.